Quinze-Novembre  ou XV-Novembre ou 15-Novembre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

15 novembre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France : 
 Le  : Saint-Avit, dans la Drôme, est détachée de la commune de Ratières.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En portugais, « 15 de Novembro » ou « Quinze de Novembro » ou « XV de Novembro »
 Brésil  : le 15 novembre y est un jour férié, en mémoire du , proclamation de la république qui a mis fin au règne de l’empereur Pierre II du Brésil :
 Rua Quinze de Novembro, à Blumenau, en Région Sud.
 Rua XV de Novembro, à Curitiba, en Région Sud.

En espagnol, « 15 de Noviembre » ou « Quince de Noviembre »
 Argentine, peut être pour la même raison qu'au Brésil (cf. supra) :
 (Calle) 15 de Noviembre de 1889, dans le district fédéral de Buenos Aires.
 Espagne, peut être en mémoire du , prise de Cuzco, capitale de l'empire inca au Pérou, par les Espagnols menés par Francisco Pizarro :
 Calle Quince de Noviembre, à Las Palmas de Gran Canaria, dans les Îles Canaries.
 Équateur, peut être pour la même raison qu'en Espagne :
 Avenida 15 de Noviembre, à Tena, dans la province de Napo.

En roumain, « 15 Noiembrie »
 Roumanie : événement non connu
 Bulevardul 15 Noiembrie, à  Braşov en Transylvanie.

Références et localisations

Références 

Néant

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

 Quinze de Novembro, ville du Brésil

Homonymie
15